Autocesta A13 (Austrija)
 Autocesta A13 (Belgija)
 Cesta A-13 (Kanada)
 Autocesta A13 (Francuska)
 Autocesta A 13 (Njemačka)
 Autocesta A13 (Italija)
 Cesta A13 (Latvija)
 Autocesta A13 (Litva)
 Autocesta A13 (Portugal)
 Autocesta A13 (Luksemburg)
 Autocesta A13 (Nizozemska)
 Cesta A 13 (Šri Lanka)
 Brza cesta A13 (Švicarska)
 Ujedinjeno Kraljevstvo:
 Cesta A13 (Engleska)
 Cesta A13 (otok Man)

 Cesta A13 (Kalifornija)